David Dudley Field kan syfta på:

* David Dudley Field (1781–1867), amerikansk präst och författare
 David Dudley Field (1805–1894), amerikansk jurist